Detta är en lista över sjöar i Hallsbergs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hallsbergs kommun.

Lista

Hallsbergs kommun
 Lista